Vallø, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Roskilde, il comune aveva una popolazione di 10.337 abitanti (2005) e una superficie di 84 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato al comune di Stevns per dare luogo al riformato comune di Stevns compreso nella regione della Zelanda.

Altri progetti 

Comuni della Danimarca soppressi